Lodewijk IV van de Palts (Heidelberg, 1 januari 1424 - Worms, 13 augustus 1449) was van 1436 tot aan zijn dood keurvorst van de Palts. Hij behoorde tot het huis Wittelsbach.

Levensloop
Lodewijk IV was een zoon van keurvorst Lodewijk III van de Palts en diens tweede echtgenote Mathilde, dochter van heer Amadeus van Piëmont.

In 1436 volgde hij zijn vader op als keurvorst van de Palts. Omdat hij als minderjarige nog niet zelfstandig kon regeren, werd hij tot in 1442 onder het regentschap geplaatst van zijn oom, vorst Otto I van Palts-Mosbach. In 1444 maakte Lodewijk als aanvoerder van de keizerlijke troepen een einde aan de aanvallen van de Armagnacs. 

Op 18 oktober 1445 huwde hij met Margaretha van Savoye (1420-1479), dochter van graaf Amadeus VIII van Savoye en weduwe van Lodewijk III van Anjou, de pretendent van het koninkrijk Napels. Ze kregen een zoon Filips (1448-1508), die later keurvorst van de Palts zou worden.

In 1449 stierf Lodewijk IV op slechts 25-jarige leeftijd, waarna hij werd begraven in de Heilige Geestkerk van Heidelberg. Zijn zoon Filips volgde hem op als keurvorst van de Palts onder het regentschap van zijn jongere broer Frederik I, die in 1451 Filips adopteerde en vervolgens zelf keurvorst van de Palts werd.

Voorouders

Huis Wittelsbach
Keurvorst van de Palts
Persoon in de 15e eeuw